Краснода́рская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Казахстан 

 Краснодарская улица — улица в Алма-Ате

Россия 

 Краснодарская улица — улица в Анапе Краснодарского края
 Краснодарская улица — улица в Армавире Краснодарского края
 Краснодарская улица — улица в Астрахани
 Краснодарская улица — улица в Батайске Ростовской области
 Краснодарская улица — улица в Братске Иркутской области
 Краснодарская улица — улица в Геленджике Краснодарского края
 Краснодарская улица — улица в Грозном
 Краснодарская улица — улица в Домодедове Московской области
 Краснодарская улица — улица в Екатеринбурге
 Краснодарская улица — улица в Казани
 Краснодарская улица — улица в Киселёвске Кемеровской области
 Краснодарская улица — улица в Копейске Челябинской области
 Краснодарская улица — улица на хуторе Коржевском Красноармейского района Краснодарского края
 В Краснодаре:
 Краснодарская улица
 Краснодарская улица (станица Елизаветинская)
 Краснодарская улица (посёлок Лазурный)
 Краснодарская улица (станица Старокорсунская)
 В Красноярске:
 Краснодарская улица
 1-я Краснодарская улица
 2-я Краснодарская улица
 3-я Краснодарская улица
 Краснодарская улица — улица в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области
 Краснодарская улица — улица в Липецке
 Краснодарская улица — улица в Майкопе
 Краснодарская улица — улица в станице Марьянской Красноармейского района Краснодарского края
 Краснодарская улица — улица в Миассе Челябинской области
 Краснодарская улица — улица в Москве
 Краснодарская улица — улица в Невинномысске Ставропольского края
 Краснодарская улица — улица в Нижнем Новгороде
 Краснодарская улица — улица на хуторе Нововысоченском Кущёвского района Краснодарского края
 В Новороссийске Краснодарского края:
 Краснодарская улица
 Краснодарская улица (село Южная Озереевка)
 Краснодарская улица — улица в Новосибирске
 Краснодарская улица — улица в Новошахтинске Ростовской области
 Краснодарская улица — улица в Омске
 Краснодарская улица — улица в Оренбурге
 Краснодарская улица — улица в Орске Оренбургской области
 Краснодарская улица — улица в Пензе
 Краснодарская улица — улица в Прокопьевске Кемеровской области
 Краснодарская улица — улица в Пятигорске Ставропольского края
 В Ростове-на-Дону:
 1-я Краснодарская улица
 2-я Краснодарская улица
 Краснодарская улица — улица в Саратове
 Краснодарская улица — улица в Сочи Краснодарского края
 Краснодарская улица — улица в селе Суражевка Артёма Приморского края
 Краснодарская улица — улица в Туапсе Краснодарского края
 Краснодарская улица — улица в Тюмени
 Краснодарская улица — улица в Хабаровске
 Краснодарская улица — улица в Шахтах Ростовской области
 Краснодарская улица — улица в Энгельсе Саратовской области

Украина 

 Краснодарская улица — улица в Горловке Донецкой области
 Краснодарская улица — улица в Донецке
 Краснодарская улица — улица в Киеве
 Краснодарская улица — улица в Кировограде
 Краснодарская улица — улица в Краматорске Донецкой области
 Краснодарская улица — улица в Кривом Роге Днепропетровской области
 Краснодарская улица — улица в Макеевке Донецкой области
 Краснодарская улица — улица в Севастополе
 Краснодарская улица — улица в Симферополе
 Краснодарская улица — улица в Феодосии автономной республики Крым
 Краснодарская улица — улица в Харькове
 Краснодарская улица — улица в Черновцах

См. также 

 Краснодарский переулок
 Краснодарский проезд